Aykroyd ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Aykroyd (* 1952), kanadischer Filmschauspieler
 Wallace Ruddell Aykroyd (1899–1979), britischer Mediziner

Siehe auch:
 Ackroyd